Кралики може бити:

 Кралики (Усти на Орлици), град у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Кралики (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Кралики (Банска Бистрица), насељено мјесто у округу Банска Бистрица, Банскобистрички крај, Словачка Република